Серге́й Ма́рков:
 Марков, Сергей Александрович (род. 1958) — российский политолог, депутат Государственной думы.
 Марков, Сергей Алексеевич (1954—2013) — российский писатель, журналист.
 Марков, Сергей Владимирович (1828—1907) — русский государственный деятель, член Государственного совета.
 
 Марков, Сергей Леонидович (1878—1918) — участник Белого движения, один из главных организаторов Добровольческой армии.
 Марков, Сергей Николаевич (1906—1979) — советский писатель и географ. Марков, Сергей Платонович (1855—?) — русский военный, генерал-майор.